

Лансдаун — місто, штат Пенсільванія
 Лансдаун — переписна місцевість, штат Меріленд
 Лансдаун — переписна місцевість, штат Вірджинія